Aphanosperma kan syfta på:

 Aphanosperma (djur) – ett släkte  skalbaggar
 Aphanosperma (växter) – ett släkte växter